«В бездну: Повесть о смерти, повесть о жизни» () — документальный фильм режиссёра Вернера Херцога, вышедший на экраны в 2011 году. Лента получила премию Грирсона (Grierson Award) за лучший документальный фильм на Лондонском кинофестивале.

Сюжет 
Майкл Перри и Джейсон Бёркетт — два молодых техасца, которые были осуждены за тройное убийство, совершенное в октябре 2001 года. Бёркетт был приговорён к пожизненному заключению, а Перри — к смертной казни. Вернер Херцог приезжает в Техас, чтобы на месте разобраться в том, что же произошло, пообщаться с родственниками погибших и осуждённых и взять интервью у Перри за считанные дни до его казни. Режиссёр использует этот случай как повод рассказать о процессе исполнения наказания и порассуждать о той моральной цене, которую общество платит за сохранение смертной казни.

В данной картине режиссёр не ставит перед собой цель найти правых и виноватых, а хочет постигнуть саму природу преступления, пытаясь понять, является ли смертная казнь панацеей от появления новых убийц и насильников.

Ссылки 
  
  
 «В бездну» на сайте Box Office Mojo

Документальные фильмы США
Документальные фильмы Германии
Документальные фильмы Великобритании
Документальные фильмы о смертной казни
Фильмы о тюрьме
Фильмы на английском языке